

Medicina
 Anemia di Fanconi – malattia autosomica recessiva
 Sindrome di De Toni-Fanconi-Debré, nota anche come Sindrome di Fanconi – patologia renale metabolica

Persone
 Adolfo Fanconi – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Guido Fanconi – pediatra svizzero